Собино — название населённых пунктов в России:

 Собино — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Собино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Собино — посёлок в Корткеросском районе Коми.
 Собино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Собино — деревня в Моршанском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.
 Собино — деревня в Шарканском районе Удмуртии.

Иное 

 Собино — партийный псевдоним революционера Виталия Сабинина.
 Парк имени Анатолия Собино — парк культуры и отдыха в Ростове-на-Дону.